Naselja u Srbiji:
 Lazarevac, naselje u sastavu općine Lazarevac
 Lazarevac (Kruševac, Srbija), naselje u sastavu općine Kruševac
 Lazarevac (Blace, Srbija), naselje u sastavu općine Blace